Overgårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Overgårde (Balle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Balle Sogn
 Overgårde (Krejbjerg Sogn) – en bebyggelse i Krejbjerg Sogn
 Overgårde (Vindum Sogn) – en bebyggelse i Vindum Sogn
 Overgårde (Vokslev Sogn) – en bebyggelse i Vokslev Sogn
 Overgårde (Ørum Sogn) – en bebyggelse i Ørum Sogn